Kende, régi magyar méltóságnév
Kende, magyar keresztnév
Kende, (Kendice) település Szlovákiában az Eperjesi járásban